Alps Electric Corporation – azienda di periferiche elettroniche giapponese
 Alps – film del 2011 diretto da Yorgos Lanthimos
 Alps – album di Oren Ambarchi ed Eli Keszler del 2014

Pagine correlate 
 The Alps